Первая Федеральная Лига Югославии 1969/1970 () — 41-й сезон чемпионата Югославии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1969/1970
Югославия
Югославия
Спорт в Югославии в 1969 году
Спорт в Югославии в 1970 году